Techert ist der Familienname folgender Personen:
 Josephine Techert (* 1986), ehemalige deutsche Handballerin, siehe Josephine Waschul
 Simone Techert (* 1968), deutsche Physikochemikerin und Röntgenphysikerin